Ridenhour ist der Familienname folgender Personen:
 Carlton Ridenhour alias Chuck D (* 1960), US-amerikanischer Rapper, Radiomoderator und politischer Aktivist
 Chris Ridenhour, US-amerikanischer Filmkomponist
 Ronald Ridenhour (1946–1998), US-amerikanischer Journalist und Whistleblower

Siehe auch:
 The Ridenhour Prizes, politische Auszeichnung